Blatt (« feuille » en allemand) peut désigner :
 David Blatt (1959-), entraîneur américano-israélien de basket-ball ;
 František Tadeáš Blatt (1793-1856), clarinettiste, compositeur et professeur de musique tchèque ;
 Melanie Blatt (1975-), chanteuse et actrice anglaise ;
 Thomas Blatt (1927-2015), résistant juif polonais.

Fiction 
 Übel Blatt, manga.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif